TWAS steht für:

 The World Academy of Sciences (bis 2004 Third World Academy of Sciences, bis 2012 Academy of Sciences for the Developing World) 
 Twayne's World Authors Series, eine Buchreihe

Abkürzung